Ledsund kan syfta på:
Ledsund, Åland – ett sund vid Ledskär i Åland
Ledsund, Korsholm – ett sund vid Värlax i Österbotten
Ledsund, Sverige – en udde i Strömstads kommun